Мак-Кинли, Маккинли, Маки́нли (McKinlay, McKinley) — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Маккинли, Арт (1932—2009) — американский гребец.
 Мак-Кинли, Джон (1780—1852) — сенатор США от штата Алабама и член Верховного суда Соединённых Штатов.
  — первый президент штата Дэлавер.
 Мак-Кинли, Крейг Ричард — военный деятель США, генерал.
 Мак-Кинли, Уильям — 25-й президент США (1897—1901).
 Маккинли, Билли — шотландский футболист, полузащитник.
 Маккинли, Джон (1932—2013) — американский гребец.
 Мак-Кинли, Ида (1847—1907) — жена президента Уильяма Маккинли и Первая леди США с 1897 по 1901 год.
 Маккинли, Иэн (род. 1989) — итальянский регбист.
 Мак-Кинли, Майкл (род. 1954) — американский дипломат.
 Маккинли, Тош — шотландский футболист. Выступал на позиции левого защитника.
 Маккинли, Чак (1941—1986) — американский теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Мак-Кинлей, Джон (1819—1872) — австралийский путешественник.

Топоним 
 Мак-Кинли — бывшее название высочайшей горы Северной Америки в штате Аляска, названной в честь 25-го президента США. В 2015 году гора была переименована в «Денали».
 Мак-Кинли — округ в штате Нью-Мексико.

См. также 
 Бегство мистера Мак-Кинли — фильм
 Бегство мистера Мак-Кинли — роман Леонида Леонова

Примечания